Belo (cantor) — nome artístico do cantor brasileiro Marcelo Pires Vieira
 Belo (mitologia) — rei do Egito na mitologia grega, filho de Posídon e Líbia
 Belus — álbum da banda Burzum

 Beleza
 Gavião-belo

Desambiguações de música
Desambiguações de mitologia